Walter Bonatti (1930-2011), Italiaans bergbeklimmer
 Guido Bonatti (gestorven ca. 1300), Italiaans astronoom en astroloog
 Fernando Bonatti (1894-1974), Italiaans turner
 Matteo Bonatti (1981), Italiaans voetballer